Матвіїшен Андрій Аркадійович — полковник Збройних сил України; учасник російсько-української війни.
 Віктор Матвіїшен (* 2002) — український шахіст, який 2017 року отримав звання міжнародний майстер.

Див. також 
 Матвіїшин
Українські прізвища